Die DB-Baureihe 245 bezeichnet folgende Lokomotiven:

 Diesellokomotive DB-Baureihe V 45 der Eisenbahnen des Saarlandes (EdS), ab 1957 der Deutschen Bundesbahn, ab 1968 als DB-Baureihe 245 bezeichnet
 Diesellokomotive der Deutschen Bahn AG (Baujahre ab 2012), Diesellok aus der Bombardier Traxx-Typenfamilie, siehe Bombardier Traxx #Baureihe 245